Тумул — название населённых пунктов:

Россия 
 Тумул — село в Мегино-Кангаласском улусе Якутии.
 Тумул — село в Намском улусе Якутии.
 Тумул — село в Сунтарском улусе Якутии.
 Тумул — село в Усть-Алданском районе Якутии.
 Тумул — село в Усть-Майском улусе Якутии.
 Тумул — село в Хангаласском улусе Якутии.